Beselga ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Beselga (Penedono)
 Beselga (Tomar)